Dumur est un patronyme porté notamment par :

 Benjamin Dumur (1838-1915), avocat, président de tribunal et historien vaudois ;
 Carl Eschmann-Dumur (1835-1913), musicien, pianiste, enseignant, compositeur et pédagogue vaudois ;
 Guy Dumur (1921-1991), écrivain, critique littéraire et critique dramatique français ;
 Jacques Dumur (1927-2021), acteur et clown français ;
 Jean Dumur (1930-1986), écrivain, essayiste et journaliste suisse ;
 Louis Dumur (1863-1933), écrivain suisse romand.